Села:
 Винарівка — Житомирська область, Коростенський район
 Винарівка — Київська область, Ставищенський район